Plaatsen in de Verenigde Staten
 Mount Hope (Kansas)
 Mount Hope (West Virginia)
 Mount Hope (Wisconsin)

Overig
 Mount Hope (Antarctica), een berg op Antarctica
Mount Hope (Trinidad), een plaats in Trinidad en Tobago